Хопфіон , або солітон Хопфа, — топологічний солітон . Це стабільна тривимірна локалізована конфігурація трикомпонентного поля  з вузловою топологічною структурою. Іншими словами, хопфіон являє собою вузол в тривимірному безперервному полі одиничних векторів і його не можна розв'язати, не розрізавши. Має назву на честь німецького математика Хайнца Хопфа.

Хопфіони є тривимірними аналогами скірміонів, які демонструють подібні топологічні властивості в двовимірному просторі. Отже, оскільки хопфіони є тривимірними солітонами, їхня поведінка має бути подібною до частинок: солітон є рухливим і стабільним, тобто він захищений від розпаду енергетичним бар'єром. Він може бути деформований, але завжди зберігає цілочисельний топологічний інваріант Хопфа, тобто загальний топологічний заряд системи (загальний індекс Хопфа) є константою.

Як правило, хопфіони описуються нелінійними диференціальними рівняннями в частинних похідних в фізичних системах, і навіть чисельні обчислення є дуже складними. Модель, яка підтримує хопфіони, було запропоновано наступним чином 

Для стабілізації хопфіонів вимагаються члени похідних вищого порядку.

В теорії фізична природа хопфіонів може бути різною. Стабільні хопфіони були передбачені в межах різних фізичних платформ, включаючи теорію Янга-Мілса , надпровідність  та магнетизм . Зокрема, Антоніо Раньяда показав, що існують рішення рівнянь Максвела із структурою, подібною до хопфіона.

Експериментальне спостереження 
Хопфіони спостерігалися експериментально  у багатошарах Ir/Co/Pt за допомогою рентгенівського магнітного кругового дихроїзму  та в поляризації монохроматичного світла у порожньому просторі.

Дивіться також 

 Скірміон
 Розшарування Хопфа

Посилання 

Квазічастинки
Магнетизм